Juscha steht für:

Juscha (Stadt), eine Stadt in der Oblast Iwanowo, Russland
Jungenschaftsjacke